ciò che è pertinente alla Gagauzia
 appartenente al gruppo etnico dei gagauzi
lingua gagauza